Hökgöl (Hökagöl) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hökagöl (Tegnaby socken, Småland), sjö i Växjö kommun, 
Hökagöl (Älghults socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (16,1 ha)
Hökgöl (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (13,9 ha)
Hökgöl (Locknevi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (9,19 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn